Serie B 2021-2022 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 2021-2022 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie B 2021-2022 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 2021-2022 – edizione del campionato di hockey su pista italiano
 Serie B 2021-2022 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie B 2021-2022 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie B 2021-2022 – edizione del campionato di pallavolo maschile italiano
 Serie B 2021-2022 – gironi A-B-C dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2021-2022 – gironi D-E-F dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2021-2022 – gironi G-H-I dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2021-2022 – gironi L-M dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile